Yuan Jiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Red River (vattendrag i Kina), 
 Yuan Jiang (vattendrag i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar